Phen (în ) este un district (Amphoe) din provincia Udon Thani, Thailanda, cu o populație de 110.190 de locuitori și o suprafață de 908,089 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 151 de sate (muban).

Amphoe în provincia Udon Thani